Мари́я Лукре́ция Ме́дичи (), или Мари́я, дочь Ко́зимо I Ме́дичи (; 3 апреля 1540, Флоренция, Флорентийское герцогство — 19 ноября 1557, Ливорно, Флорентийское герцогство) — принцесса из дома Медичи, дочь Козимо I, великого герцога Тосканского; невеста принца Феррарского. Заболев малярией, умерла до свадьбы. Преждевременная смерть принцессы привела к появлению слухов о том, что она была отравлена по приказу отца за то, что потеряла невинность с молодым пажом.

Биография

Ранние годы 
Мария Лукреция Медичи родилась во Флоренции 3 апреля 1540 года. Она была первым ребёнком и первой дочерью Козимо I, герцога Флоренции, будущего великого герцога Тосканы и Элеоноры Альварес де Толедо. Отец её был сыном известного кондотьера Джованни делле Банде Нере и Марии Сальвиати, внучки Лоренцо Великолепного. Мать была дочерью вице-короля Неаполя Педро Великого и , маркизы Вильяфранка.

Мария была воспитана матерью как настоящая принцесса, согласно испанскому придворному церемониалу. Её детство прошло в палаццо Веккьо. Она получила хорошее образование. Учителями принцессы были секретарь её отца литератор , писатель Антонио Анджели да Барга и филолог Пьеро Веттори. Мария свободно владела латинским, древнегреческим, французским и испанским языками. Во время обучения принцесса проявила большие интеллектуальные способности. В двенадцать лет она не только цитировала речи Цицерона и стихи Вергилия, но демонстрировала глубокое понимание текста. Ей были знакомы произведения Гомера и философия Аристотеля.

Известен портрет Марии кисти Аньоло Бронзино, изображающий её в возрасте десяти-одиннадцати лет. Картина входит в собрание галереи Уффици. По мнению некоторых исследователей, Мария в возрасте пятнадцати лет изображена вместе с младшим братом на картине «Портрет девушки с мальчиком» кисти того же художника. Полотно хранится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

Обручение и смерть 
В 1554 году родители официально обручили дочь с наследным принцем Алфонсо д’Эсте, будущим герцогом Феррары, Модены и Реджо под именем Альфонсо II, но свадьба не состоялась, потому что юная принцесса заболела малярией и 19 ноября 1557 года умерла в Ливорно. Она была похоронена в оратории в крепости Ливорно.

Козимо I был особенно привязан к старшей дочери и тяжело переживал её утрату. Почти сразу после смерти Марии пошли слухи, что она была отравлена по приказу отца за то, что была благосклонна к герцогскому пажу из дома Малатеста. Эту версию излагает в своих исторических заметках живший в XVIII веке антиквар Франческо Сеттиманни. Альфонсо II женился на её младшей сестре Лукреции, которая также умерла молодой.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 

Мария